Pinkaew se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Khwanruan Pinkaew
 Nantasak Pinkaew